Лас Тапијас има више значења:

 Лас Тапијас (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Тапијас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тапијас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тапијас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тапијас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Тапијас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Тапијас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тапијас, Санта Хертрудис (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Тапијас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тапијас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тапијас (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику